Сан-Жорже (, «святий Георгій») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жорже-де-Арройюш — парафія.
 Сан-Жорже-да-Бейра — парафія.
 Сан-Жорже-де-Селю — парафія.
 Замок святого Георгія — в Лісабоні